Ciro Redondo peut désigner :
 Ciro Redondo, une figure de la révolution cubaine ; 
 Ciro Redondo, une ville et une municipalité de Cuba dans la province de Ciego de Ávila.